Die Saison 1988/89 der Wysschaja Liga war die 43. Spielzeit der höchsten sowjetischen Eishockeyspielklasse. Den sowjetischen Meistertitel sicherte sich zum insgesamt 32. Mal ZSKA Moskau.

Modus 
Die 14 Mannschaften der Wysschaja Liga spielten zunächst in einer gemeinsamen Hauptrunde in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gegner, wodurch die Gesamtzahl der Spiele pro Mannschaft 26 betrug.

Anschließend spielten die zehn besten Mannschaften der Hauptrunde in der Finalrunde erneut vier Mal gegen jeden Gegner und das punktbeste Team der Finalrunde wurde sowjetischer Meister.

Die vier Letztplatzierten der Hauptrunde trafen in der Relegation auf die sechs besten Zweitligisten. Alle Mannschaften bestritten in der Relegation jeweils 36 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften spielten in der folgenden Spielzeit in der Wysschaja Liga, die anderen vier Mannschaften in der zweitklassigen Perwaja Liga.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Topscorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Sowjetischer Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 

1988
Eishockeysaison 1988/89